Beaches ist der
 Titel eines Romanes von Iris Rainer Dart aus dem Jahr 1985, siehe Beaches (Roman)
 der Originaltitel von dessen Verfilmungen
 aus dem Jahr 1988, siehe Freundinnen (1988)
 aus dem Jahr 2017, siehe Beaches (2017)
 Titel eines auf dem Roman basierenden Musicals, siehe Beaches (Musical)